Barjatinští (či též Borjatinští,  Баря́тинские (Боря́тинские), je kdysi významný ruský šlechtický rod, původně bojarský, později knížecí. Jméno je odvozeno od názvu Barjatinského rajónu v západní části Ruska.

Mezi nejvýznamnější osobnosti tohoto rodu patří mj. Vladimír Ivanovič Barjatinskij, Ivan Ivanovič Barjatinskij, Leonilla Ivanovna Barjatinská ad.

Praotcem rodu byl černigovský kníže Alexandr Andrejevič, 16. generace varjažského vojevůdce Rurika.

Genealogický strom

Literatura 
 Barjatinští na Enciclopedia Treccani 
 Rodokmen Barjatinských 
 Rod Barjatinských 
 Genealogické tabulky knížat Barjatinských

Reference

Externí odkazy 
 

 
Ruské šlechtické rody